

Cinema
Childhood's End – film del 1996 diretto da Jeff Lipsky

Letteratura
Le guide del tramonto (Childhood's End) – romanzo di fantascienza del 1953 di Arthur C. Clarke

Musica
Childhood's End – album del 2012 del gruppo musicale Ulver
Childhood's End – brano musicale del 1972 dei Pink Floyd
Childhood's End – traccia inclusa nell'album Carnival of Souls: The Final Sessions dei Kiss
Childhood's End – traccia inclusa nell'album Fear of the Dark degli Iron Maiden
Childhood's End? – traccia inclusa nell'album Misplaced Childhood dei Marillion

Televisione
Childhood's End – miniserie televisiva del 2015, tratta dal romanzo di Arthur C. Clarke
Il pianeta dei ragazzi (Childhood's End) – episodio della prima stagione di Stargate Atlantis